

Acronimi 
 Universidad de Belgrano – università argentina
 Universitat de Barcelona – università spagnola
 University of Baltimore – università statunitense
 University of Botswana – università del Botswana
 University of Buffalo – università statunitense
 Urzad Bezpieczenstwa – agenzia di spionaggio polacca

Codici 
 UB – codice vettore IATA di Myanmar Airways

Fumetti 
 Ub – personaggio di Dragon Ball

Geografia 
 Ub – città della Serbia
 Ub – fiume della Serbia